

Persone
Anelio Bocci (1953) – insegnante ed ex maratoneta italiano
Arturo Bocci (1887-1939) – fantino italiano
Beatrice Bocci (1970) – conduttrice televisiva ed ex modella italiana
Cesare Bocci (1957) – attore italiano
Enrico Bocci (1896-1944) – avvocato, partigiano e antifascista italiano
Eraldo Bocci (1942) –  ex ciclista su strada italiano
Gianpiero Bocci (1962) – politico italiano
Gildo Bocci, propr. Ermenegildo Bocci (1886-1964) – attore italiano
Ilio Bocci (1904-1975) – politico e partigiano italiano
Marco Bocci, pseudonimo di Marco Bocciolini (1978) – attore italiano

Altro
Bocci-Bocci – deformazione di una locuzione fiorentina